|-
| (38001) 1998 KM37||||22 травня 1998||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (38002) 1998 KO42||||27 травня 1998||Станція Андерсон-Меса||LONEOS
|-
| (38003) 1998 KH44||||22 травня 1998||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (38004) 1998 KJ47||||22 травня 1998||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (38005) 1998 KM47||||22 травня 1998||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (38006) 1998 KD48||||22 травня 1998||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (38007) 1998 KS49||||23 травня 1998||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (38008) 1998 KP50||||23 травня 1998||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (38009) 1998 KV50||||23 травня 1998||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (38010) 1998 KE51||||23 травня 1998||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (38011) 1998 KL52||||23 травня 1998||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (38012) 1998 KE54||||23 травня 1998||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (38013) 1998 KY54||||23 травня 1998||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (38014) 1998 KO61||||23 травня 1998||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (38015) 1998 KX63||||22 травня 1998||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (38016) 1998 KV65||||27 травня 1998||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (38017) 1998 KW67||||26 травня 1998||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| 38018 Louisneefs||||1 червня 1998||Обсерваторія Ла-Сілья||Ерік Вальтер Ельст
|-
| 38019 Жанмаріпелт (Jeanmariepelt)||||1 червня 1998||Обсерваторія Ла-Сілья||Ерік Вальтер Ельст
|-
| 38020 Ганнадам (Hannadam)||1998 MP||17 червня 1998||Обсерваторія Пістоїєзе||Лучано Тезі,Андреа Боаттіні
|-
| (38021) 1998 MG1||||16 червня 1998||Обсерваторія Кітт-Пік||Spacewatch
|-
| (38022) 1998 MS7||||19 червня 1998||Коссоль||ODAS
|-
| (38023) 1998 MO39||||26 червня 1998||Обсерваторія Ла-Сілья||Ерік Вальтер Ельст
|-
| (38024) 1998 OB||1998 OB||16 липня 1998||Коссоль||ODAS
|-
| (38025) 1998 QF||1998 QF||17 серпня 1998||Прескоттська обсерваторія||Пол Комба
|-
| (38026) 1998 QC12||||17 серпня 1998||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (38027) 1998 QE14||||17 серпня 1998||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (38028) 1998 QC20||||17 серпня 1998||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (38029) 1998 QZ24||||17 серпня 1998||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (38030) 1998 QG33||||17 серпня 1998||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (38031) 1998 QN36||||17 серпня 1998||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (38032) 1998 QH43||||17 серпня 1998||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (38033) 1998 QN49||||17 серпня 1998||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (38034) 1998 QW57||||30 серпня 1998||Обсерваторія Кітт-Пік||Spacewatch
|-
| (38035) 1998 QC85||||24 серпня 1998||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (38036) 1998 RE1||||13 вересня 1998||Обсерваторія Ріді-Крик||Джон Бротон
|-
| (38037) 1998 RS18||||14 вересня 1998||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (38038) 1998 RQ19||||14 вересня 1998||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (38039) 1998 RD24||||14 вересня 1998||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (38040) 1998 RW49||||14 вересня 1998||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (38041) 1998 RQ79||||14 вересня 1998||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (38042) 1998 SA10||||21 вересня 1998||Каталінський огляд||Каталінський огляд
|-
| (38043) 1998 SB26||||22 вересня 1998||Станція Андерсон-Меса||LONEOS
|-
| (38044) 1998 SL62||||19 вересня 1998||Станція Андерсон-Меса||LONEOS
|-
| (38045) 1998 SM93||||26 вересня 1998||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| 38046 Красноярськ (Krasnoyarsk)||||20 вересня 1998||Обсерваторія Ла-Сілья||Ерік Вальтер Ельст
|-
| (38047) 1998 TC3||||14 жовтня 1998||Каталінський огляд||Каталінський огляд
|-
| (38048) 1998 UL18||||27 жовтня 1998||Каталінський огляд||Каталінський огляд
|-
| (38049) 1998 VY6||||11 листопада 1998||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (38050) 1998 VR38||||10 листопада 1998||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (38051) 1998 XJ5||||7 грудня 1998||Вішнянська обсерваторія||Корадо Корлевіч
|-
| (38052) 1998 XA7||||8 грудня 1998||Обсерваторія Кітт-Пік||Spacewatch
|-
| (38053) 1998 XO62||||11 грудня 1998||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (38054) 1999 AG10||||14 січня 1999||Вішнянська обсерваторія||Корадо Корлевіч
|-
| (38055) 1999 AC24||||15 січня 1999||Каталінський огляд||Каталінський огляд
|-
| (38056) 1999 BZ10||||20 січня 1999||Коссоль||ODAS
|-
| (38057) 1999 BO15||||26 січня 1999||Вішнянська обсерваторія||Корадо Корлевіч
|-
| (38058) 1999 CA35||||10 лютого 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (38059) 1999 CO38||||10 лютого 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (38060) 1999 CB61||||12 лютого 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (38061) 1999 DJ1||||17 лютого 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (38062) 1999 EC9||||15 березня 1999||Обсерваторія Кітт-Пік||Spacewatch
|-
| (38063) 1999 FH||1999 FH||16 березня 1999||Вішнянська обсерваторія||Корадо Корлевіч,Маріо Юріч
|-
| (38064) 1999 FZ10||||17 березня 1999||Обсерваторія Кітт-Пік||Spacewatch
|-
| (38065) 1999 FK19||||22 березня 1999||Станція Андерсон-Меса||LONEOS
|-
| (38066) 1999 FO19||||22 березня 1999||Станція Андерсон-Меса||LONEOS
|-
| (38067) 1999 FO31||||19 березня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (38068) 1999 FK32||||19 березня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (38069) 1999 GN||1999 GN||5 квітня 1999||Вішнянська обсерваторія||Корадо Корлевіч
|-
| 38070 Redwine||||6 квітня 1999||Станція Андерсон-Меса||LONEOS
|-
| (38071) 1999 GU3||||10 квітня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (38072) 1999 GO11||||11 квітня 1999||Обсерваторія Кітт-Пік||Spacewatch
|-
| (38073) 1999 GX11||||11 квітня 1999||Обсерваторія Кітт-Пік||Spacewatch
|-
| (38074) 1999 GX19||||15 квітня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (38075) 1999 GN21||||15 квітня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (38076) 1999 GA31||||7 квітня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (38077) 1999 GY31||||7 квітня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (38078) 1999 GW42||||12 квітня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (38079) 1999 HF||1999 HF||16 квітня 1999||Станція Сінлун||SCAP
|-
| (38080) 1999 HN1||||17 квітня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (38081) 1999 HC10||||17 квітня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (38082) 1999 HO11||||17 квітня 1999||Каталінський огляд||Каталінський огляд
|-
| 38083 Rhadamanthus||||17 квітня 1999||Обсерваторія Кітт-Пік||Глибокий огляд екліптики
|-
| (38084) 1999 HB12||||18 квітня 1999||Обсерваторія Кітт-Пік||Марк Буї,Роберт Мілліс
|-
| (38085) 1999 HO12||||17 квітня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| 38086 Beowulf||1999 JB||5 травня 1999||Станція Андерсон-Меса||LONEOS
|-
| (38087) 1999 JN||1999 JN||6 травня 1999||Обсерваторія Ґекко||Тецуо Каґава
|-
| (38088) 1999 JS1||||8 травня 1999||Каталінський огляд||Каталінський огляд
|-
| (38089) 1999 JV1||||8 травня 1999||Каталінський огляд||Каталінський огляд
|-
| (38090) 1999 JN2||||8 травня 1999||Каталінський огляд||Каталінський огляд
|-
| (38091) 1999 JT3||||10 травня 1999||Станція Андерсон-Меса||LONEOS
|-
| (38092) 1999 JF5||||10 травня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (38093) 1999 JX6||||8 травня 1999||Каталінський огляд||Каталінський огляд
|-
| (38094) 1999 JM9||||8 травня 1999||Каталінський огляд||Каталінський огляд
|-
| (38095) 1999 JD10||||8 травня 1999||Каталінський огляд||Каталінський огляд
|-
| (38096) 1999 JF11||||9 травня 1999||Вішнянська обсерваторія||Корадо Корлевіч
|-
| (38097) 1999 JW11||||12 травня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (38098) 1999 JO13||||10 травня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (38099) 1999 JE14||||13 травня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (38100) 1999 JM14||||15 травня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|}

38000